Esta é uma lista de municípios da província espanhola de Valência na comunidade autónoma Valenciana.

Valencia
 Lista